een taal gesproken in Taiwan, zie Taroko (taal)
 een dialect van die taal, zie Tekedaya